В этой статье представлен список финалов Кубка Либертадорес — главного международного клубного футбольного турнира Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. В розыгрыше Кубка Либертадорес принимают участие лучше команды футбольных чемпионатов стран, являющихся членами КОНМЕБОЛ, а также с 1998 по 2016 год — Мексики, чья ассоциация была приглашённым членом.

До 2018 года финал Кубка Либертадорес состоял из двух матчей, которые проходили на стадионах каждого из финалистов. В ряде случаев до конца 1980-х для определения победителей назначался дополнительный матч на нейтральном поле. С 2019 года финал турнира состоит из одной игры на заранее выбранном стадионе. Первый розыгрыш Кубка Либертадорес состоялся в 1960 году, а его победителем стал уругвайский «Пеньяроль», обыгравший в финале «Олимпию» из Асунсьона.

Больше всего побед одержал аргентинский «Индепендьенте», выигрывавший турнир семь раз с момента его основания. Также он выигрывал турнир больше всех раз подряд — четыре раза с 1972 по 1975 год. После него расположилась «Бока Хуниорс», одержавшая шесть побед — последний раз в 2007 году. Третьей командой является «Пеньяроль», выигравший свой последний финал в 1987 году. Также «Пеньяроль» и «Бока» проиграли больше всех финалов — по пять раз. Соответственно, «Бока Хуниорс» является рекордсменом турнира по числу участий в финалах — 11 раз.

Всего с момента основания в 1960 году победу в турнире одержали 25 различных команд. Больше всех — 25 раз — побед одержали клубы из Аргентины. Бразильские команды — вторые с 22 победами, а уругвайские — третьи с восемью.

Условные обозначения 

 Колонка «Год» относится к сезону, когда был проведён турнир, и ссылается на статью об этом турнире.

Финалы 

Примечание
А.  В данных финалах действовало правило гола, забитого на чужом поле, однако необходимости в его применении не возникло.

Участие

По клубам

Победители и финалисты по странам

География финальных матчей

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная история Кубка Либертадорес
 
 
 

Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес